„127 часа“ () е британско-американски биографичен драматичен филм от 2010 г. на режисьора Дани Бойл. Сценарият, написан от Бойл и Саймън Бофой, е базиран на книгата „127 часа: Между живота и скалите“ на Арън Ралстън. Премиерата е на 4 септември 2010 г. на кинофестивала в Телюрайд.

Сюжет

Актьорски състав

Награди и номинации

Източници

Външни препратки 
   
   

Американски биографични филми
Британски биографични филми
Американски спортни филми
Британски спортни филми
Филми от 2010 година
Филми на Уорнър Брос
Филми на Дани Бойл
Филми за алпинизъм